Morus — научное название-омоним двух биологических таксонов:
  (Шелковица) — род растений семейства Тутовые;
  — род птиц семейства олушевых.